Christof Mascher (geboren am 2. Juli 1960 in Lienz, Österreich) war Vorstandsmitglied und Chief Operating Officer der Allianz SE.

Ausbildung und beruflicher Werdegang 
Christof Mascher studierte Philosophie an der Universität Wien und Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck.

Seine berufliche Karriere begann Mascher 1989 bei der Wiener Allianz im Bereich der Industrieversicherung. 1993 wurde er Leiter der Betriebsorganisation, bis er 1994 Leiter der Informationstechnologie wurde. 2000 wurde Mascher in den Vorstand der Allianz Elementar berufen und war dort Chief Financial Officer und Chief Operating Officer. 
Mascher wechselte 2006 zur Allianz Deutschland AG und war dort im Vorstand als Chief Operating Officer tätig.

Im September 2009 wurde er in den Vorstand der Allianz SE berufen und ist Chief Operating Officer. Zum 31. Dezember 2020 trat er in den Ruhestand, seine Nachfolge übernahm Barbara Karuth-Zelle.

Mitgliedschaften 
 Mitglied im Aufsichtsrat der Volkswagen Autoversicherung AG
 Vorsitzender der Allianz Technology SE
 Konzernmandat bei der Allianz Partners SAS

Einzelnachweise 

Person (Allianz SE)
Versicherungsmanager
Österreicher
Geboren 1960
Mann